Somfai Éva (1930) magyar vegyész, szabadalmi ügyvivő
 Somfai Éva (1939) magyar színésznő